Chen Ping peut désigner :
 Chen Ping (homme d'État) : 陳平, un homme d'État actif au cours de la guerre Chu-Han
 Chen Ping : un volleyeur chinois
 Chen Ping (actrice) : 陳萍, une actrice taïwanaise

Homonymie de personnes